La Primera División 2016-2017 è stata la 28ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo. Organizzata dalla Liga Nacional de Fútbol Sala, la stagione regolare è iniziata l'11 ottobre 2016 e si è conclusa il 29 aprile 2017, prolungandosi fino al 19 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
Inter campione di Spagna 2016-17. 
Inter e Barcellona qualificati alla Coppa UEFA 2017-2018.
 Jumilla e Burela retrocessi in Segunda División 2017-18.

Play-off
I play-off valevoli per il titolo nazionale si sono svolti tra il 12 maggio e il 19 giugno 2017. Il regolamento prevede che i quarti di finale e le semifinali si giochino al meglio delle tre gare mentre la finale al meglio delle cinque.

Tabellone

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Gara 5

Supercoppa di Spagna 
La 27ª edizione della competizione ha opposto l', vincitore del campionato e della Coppa, all', finalista della Coppa di Spagna. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica disputata sul campo neutro di Antequera.

Note

Voci correlate 
Copa de España 2016-2017 (calcio a 5)
Coppa del Re 2016-2017 (calcio a 5)

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 2016
Calcio a 5 nel 2017